Le complexe Moulay Rachid est un club sportif à Bouznika, dédié aux colonies de vacances, pour la jeunesse et l'enfance au Maroc. Ouvert en 2010, sa construction a couté 8 millions de DH.

Notes et références 

Équipement sportif au Maroc